

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Dusty (Új-Mexikó)
 Dusty (Washington)

Egyéb 
 Dusty (Dusty Springfield-album)
 Dusty (Fred Eaglesmith-album)
 Dusty (keresztnév)